

Patronyme

Andrew Gordon McLennan, patineur artistique canadien ;
Connor McLennan (né en 1999), footballeur écossais ;
Danny McLennan (1925-2004), footballeur écossais ;
Don McLennan (né en 1949), réalisateur, producteur et scénariste australien ;
Freddie McLennan (né en 1951). joueur de rugby à XV irlandais ;
Grant McLennan (1958-2006), auteur-compositeur-interprète australien ;
Hugh McLennan (1825-1899), homme d'affaires canadien ;
Isabella Christine McLennan (1870-1960), philanthrope canadienne ;
John Ferguson McLennan (1827-1881), ethnologue et avocat écossais ;
John Stewart McLennan (1853-1939), éditeur et homme politique canadien.

Toponyme

Le comté de McLennan est un comté situé dans le centre-est de l'État du Texas aux États-Unis. 
 McLennan est un bourg de la province canadienne  de l'Alberta.
L'archidiocèse de Grouard-McLennan, dans la même province canadienne, a été érigé canoniquement le  par le pape Paul VI.

Entreprise
Marsh & McLennan Companies (MMC) est une société basée aux États-Unis d’Amérique.
Patronyme écossais